Kristensen kan som auktorsförkortning betyda:

 Niels Peder Kristensen
 Reinhardt Møbjerg Kristensen

Robotskapade auktorsförkortningar